Гарза Бланка има више значења:

 Гарза Бланка (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гарза Бланка (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику